Маньяго () — город (коммуна) на севере Италии. Расположен в провинции Милан региона Ломбардия.

Население составляет 9 211 человек (2017 г.), плотность населения составляет 820 чел./км². Занимает площадь 11,23 км². Почтовый индекс — 20020. Телефонный код — 0331.

Покровителем коммуны почитается aрхангел Михаил, празднование в последний понедельник сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060827061700/http://www.comune.magnago.mi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/